Серединки () — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 216 человек. Почтовый индекс — 47730. Телефонный код — 352.

Местный совет 
47730, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Буцнів

Ссылки 
 Серединки на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Тернопольского района